A Victim of Circumstances – cortometraggio del 1911 diretto da Mack Sennett
 A Victim of Circumstances – film del 1913 prodotto dalla Thanhouser